

Patronymie
 Gerhard Matzky (1894—1983) est un General der Infanterie allemand pendant la Seconde Guerre mondiale.
 Wolfgang Matzky (1931- ) est un footballeur autrichien.